Porchiano ima više značenja:
 Porchiano, Perugia
 Porchiano, Terni